Hirschburg ist der Name von:

 Hirschburg (Leutershausen), Burgruine, bei Leutershausen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hirschburg (Königswinter), Landvilla, bei Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hirschburg, Ortsteil der Stadt Ribnitz-Damgarten, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern